Кальненский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Кальное.

История 
 1473 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Кальное 
 с. Будова 
 с. Маковисько

Примечания